Malkowszczyzna – chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze.
 Malkowszczyzna – dawny majątek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Druja.